Esashi bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Iwate: Esashi (Iwate) (heute: Esashi-ku, Ōshū)
 eine Stadt in der Unterpräfektur Hiyama von Hokkaidō: Esashi (Hiyama)
 einen Landkreis in der Unterpräfektur Sōya von Hokkaidō: Esashi-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Esashi (Sōya)